Suez peut désigner :

Toponyme 

 Suez, une ville d'Égypte
 l’isthme de Suez
 le canal de Suez
 la crise du canal de Suez
 Port Suez (ex-Port Tewfik)
 Gouvernorat de Suez, un gouvernorat d'Égypte

Entreprises 
 le groupe Suez (entreprise, 1858-2008). Ce groupe prend le nom de GDF Suez en 2008, après fusion avec Gaz de France et séparation de sa filiale Suez Environnement, puis Engie en 2015.

 le groupe Suez. La filiale Suez Environnement était de 2001 à 2008 une filiale du groupe précédent, spécialisée dans la gestion de l'eau et du traitement des déchets. Suez Environnement se sépare de GDF Suez en 2008 puis prend le nom de Suez à partir de 2015.

Titre 

 Suez, un film américain d'Allan Dwan, sorti en 1938

Patronyme 

 Perla Suez (1947) : femme de lettres argentine.
Patronyme hispanique